Курдюмовка — название населённых пунктов:

Украина 
 Курдюмовка — посёлок в составе города Торецк Донецкой области.
 Курдюмовка — село в Шосткинском районе Сумской области.